Zwitsers handbalteam junioren (mannen)
 Zwitsers handbalteam junioren (vrouwen)